Bonfigli ist der Familienname folgender Personen:

 Benedetto Bonfigli (~1420–1496), umbrischer Maler
 Emilio Bonfigli (1902–??), italienischer Boxer
 Gaudenzio Bonfigli (1831–1904), italienischer Erzbischof und Diplomat
 Marina Bonfigli († 2015), italienische Schauspielerin
 Onuphrius Bonfigli, italienischer Mediziner (um 1700)